Salton é um sobrenome de origem européia que surgiu no norte da Inglaterra na localidade de Workshire chamada Salton. Está registrada no Livro Domesday Book quando do detalhamento do país e resguardado pelo Arcebispado de York no início da Conquista Normanda de 1066. O nome é derivado de termos usados no inglês medieval, significando "o lugar do pálido/salgueiro". Após os registros ingleses surgiu também na Escócia ao leste de Lothian. Há referências a pessoas com este nome já no ano de 1357 ligadas a David II da Escócia

O Sobrenome é encontrado principalmente em países colonizados pelos ingleses como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos e África do Sul. Nos países latinos o sobrenome é presente devido a imigrantes vindos de Vêneto na Itália em meados do século XIX.

História 

A Família Salton, com primeiros registros no século XI, surgiu na localidade de Salton na Inglaterra e posteriormente em Salton, Linlithow e em Edinburgh na Escócia. Os registros escoceses são devido a possível ligação entre os Saltons e o Rei Davi II da Escócia em 1357. 

Alguns membros da família imigraram da Inglaterra ao norte da Itália,especula-se que usando as antigas estradas romanas, e estabeleceram-se na região de Vêneto, norte da Itália. Os Saltons viveram até o século XIX em território italiano, que no desenrolar da história acabou sob domínio da Áustria até a Batalha de Sadowa quando passou a ser anexado ao Reino de Itália, época em que ouve houve uma intensa emigração do Vêneto, particularmente para Argentina, Brasil e Uruguai, devido a grande crise que a região passava pela perda do mercado na Europa Central.

Nomes em destaque 

Laurel Blair Salton Clark foi uma astronauta e médica norte-americana, tripulante do ônibus espacial Columbia que se desintegrou na reentrada da atmosfera ao final da missão STS-107 da NASA, em 1 de fevereiro de 2003.

Gerard Salton foi professor de Ciência da Computação na Universidade de Cornell. Desenvolveu o SMART Information Retrieval System , iniciado quando estava em Harvard.

Outros destaques 

 Vinícola Salton - RS 
 Estádio Wolmar Salton - RS
 Salton City - EUA
 Salton House - ING
 Salton, Inc - EUA
 Salton Sea- EUA
 Salton Sink - EUA
 Village Salton - ING

História da Itália
Famílias da Itália
Famílias do Reino Unido
História da Inglaterra